Кавала — місто в Греції
 Кавала — ном Греції

Спорт
 Кавала (футбольний клуб)
 Кавала (баскетбольний клуб)

Інше
 Міжнародний аеропорт Кавала